Филипп Мэрье (, род. 1949 в Алесе) — французский педагог, писатель и политик. Член партии «Европа Экология Зелёные», второй вице-президент регионального совета Роны-Альп. Преподаёт в университете Лиона. Отец Эммануэля Мэрье.

Публикации

 Le plaisir d’apprendre avec E. Daviet, F. Dubet, B. Stiegler, & Collectif, Paris, Autrement, 2014
 Pédagogie : des lieux communs aux concepts clés, Paris, ESF éditeur, 2013.
 Korczak : pour que vivent les enfants (illustrations de PEF), Paris, Rue du Monde, 2012.
 Un pédagogue dans la Cité : conversation avec Luc Cédelle, Paris, Desclée de Brouwer, 2012.
 Élever votre enfant de 6 à 12 ans avec Marcel Rufo, Christine Schilte, Pascale Leroy, Paris, Hachette Pratique, 2009.
 Lettre aux grandes personnes sur les enfants d'aujourd'hui, Paris, Éditions Rue du Monde, 2009
 L'éducation peut-elle être encore au cœur d'un projet de société ? (avec P. Frackowiak), Paris, Ed. de l'Aube, 2008
 Frankenstein pédagogue, Paris, ESF éditeur, 2007
 Pédagogie : le devoir de résister, Paris, ESF éditeur, 2007
 Une autre télévision est possible, Chronique sociale, 2007
 École, demandez le programme, Paris, ESF éditeur, 2006
 Lettre à un jeune professeur, Paris, ESF éditeur, 2005
 Nous mettrons nos enfants à l'école publique, Paris, Éditions Mille et une nuits, 2005
 Deux Voix pour une école, avec Xavier Darcos, Desclée de Brouwer, 2003
 Des enfants et des hommes, ESF éditeur, collection Pédagogies, 1999
 L'École ou la guerre civile, avec Marc Guiraud, Plon, 1997 
 La Pédagogie entre le dire et le faire, Paris, ESF éditeur, 1995 
 L’Envers du tableau. Quelle pédagogie, pour quelle école ?, ESF éditeur- 1993
 Le Choix d'éduquer, ESF éditeur, collection Pédagogie, 1991 (réédition en 2007), 198 pages 
 La Machine-école, avec Stéphanie le Bars, Gallimard, 1991
 L’École mode d’emploi : des méthodes actives à la pédagogie différenciée, ESF éditeur, 1989
 Apprendre... oui mais comment, ESF éditeur, collection Pédagogies, 1987 (réédition 2009)
 Apprendre en groupe ?. 1, Itinéraire des pédagogies de groupe, Lyon : Chronique sociale, 1986.

Педагоги Франции